bretel-wimperzweefvlieg
 donkere wimperzweefvlieg
 geelbandwimperzweefvlieg
 geelsnoet-wimperzweefvlieg
 gewone wimperzweefvlieg
 kommawimperzweefvlieg
 Lena's wimperzweefvlieg
 zwartsprietwimperzweefvlieg